Санабрия — распространённое имя собственное, встречается в виде топонимов и фамилий:

Топонимы 
 Санабрия — историческая область и район (комарка) в Испании, находится в провинции Самора.
 Паласьос-де-Санабрия — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. 
 Пуэбла-де-Санабрия — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.

Персоналии 
 Санабрия, Антонио (род. 1996) — парагвайский футболист, нападающий клуба «Рома» и национальной сборной Парагвая.
 Санабрия, Марио (род. 1948) — аргентинский футболист, полузащитник.
 Санабриа, Эдгар (1911—1989) — венесуэльский юрист, дипломат и политик. Исполнял обязанности президента Венесуэлы (1958—1959).